Carles I de Borbó (1401 - 1456), comte de Clermont
 Carles I de Borbó (cardenal) (1523 - 1590), cardenal
 Carles II de Borbó (arquebisbe de Rouen) (1562 - 1594), cardenal i arquebisbe de Rouen
 Carles II de Borbó (1433 - 1488), cardenal
 Carles Maria Isidre de Borbó (1785 - 1855).
 Carles Lluís de Borbó i de Bragança (comte de Montemolín, pretendent carlí (1818 - 1861).
 Carles de Borbó (duc de Madrid) (1848 - 1909).
 Carles Lluís de Borbó i de Bragança (Madrid, 1818 - Brunse, Estíria, 1861), comte de Montemolín, pretendent carlí al tron d'Espanya.
 Carles II de Parma, conegut amb el nom de Lluís II d'Etrúria'''.